El Coll de la Biga és un coll de muntanya de 1.237,9 m alt dels Pirineus, a la Catalunya del Nord, a cavall dels antics termes comunals vallespirencs de Morellàs i Riunoguers, ara integrats en el terme de Morellàs i les Illes.

És a la zona central-meridional del terme comunal al qual pertany, al sud del poble de Morellàs, bastant lluny, i a prop i al sud-oest del de Riunoguers. Hi passa el Camí del Coll de Portells.

Bibliografia

Referències 

Colls de Morellàs i les Illes